

Földrajz 
 Amerikai Egyesült Államok
 Whelan (település)

 Whelan (nunatak)

Egyéb 
 Whelan (vezetéknév)